

Patronyme 

 André-Luc Appietto, pilote de moto français (1946-1973).

Toponyme 
Appietto peut être le nom :
 d'une commune de Corse-du-Sud ;
 d'une piève de Corse qui a donné son nom à la commune d'Appietto.